Sycz ist der Familienname folgender Personen:

 Miron Sycz (* 1960), polnischer Politiker
 Robert Sycz (* 1973), polnischer Ruderer

Siehe auch:
 Sitch
 Sitsch (Begriffsklärung)
 Sych
 Sytch